2 miejscowości w Polsce:

 Ojrzeń – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gidle
 Ojrzeń – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Ojrzeń

Linki zewnętrzne